La rivelazione - Maze Runner – romanzo di James Dashner del 2011
Il diario del vampiro - La rivelazione – romanzo di Lisa J. Smith del 2014
La rivelazione –  episodio della serie TV Ugly Betty (prima stagione)
La rivelazione –  episodio della serie televisiva The Vampire Diaries (terza stagione)